Rutas de dolor es un libro sobre la inmigración centroamericana, particularmente sobre la realidad de los inmigrantes hondureños, escrito por el periodista y catedrático hondureño Luis Andrés Cruz, y publicado por la editorial española Editorial Calíope en el año 2019.

Argumento 
El libro es una recopilación de relatos sueltos de niños hondureños que han migrado hacia Estados Unidos, buscando mejores oportunidades de vida. El libro trata desde un punto de vista periodístico la crisis migratoria que atraviesa Honduras y el impacto social que esto produce. 

La mayoría de los relatos están protagonizados por un niño originario de San Juan del Valle al que llaman Chico, que, al igual que todos, busca viajar hacia la "República Señorial" (Estados Unidos) en busca de una mejor calidad de vida, junto a su madre y sus hermanos. El camino es difícil para Chico y su familia, y está plagado de peligros y alto riesgo de perder la vida.

Publicación 
Cruz asegura que la idea del libro la formuló en 2014, cuando colaboró con un grupo de periodistas franceses para dar cobertura a la crisis migratoria.

Una vez que su libro estaba escrito, Cruz se reunió con la doctora Elia Santos, autora del libro Prejuicios rotos, para buscar su apoyo con la Editorial Calíope y así poder publicar su libro. La editorial le solicitó que enviara una copia de su texto, y así lo hizo, la idea les interesó y se organizaron para publicar el libro.

Su presentación se produjo en junio de 2019, en la sede del Colegio de Periodistas de Honduras.

Referencias 

Libros de Honduras
Libros sobre cultura de Honduras
Libros de no ficción de 2019